Dunckel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 David Wilhelm Dunckel (1793–1851), svensk präst
 Dorothea Dunckel (1799–1878), svensk poet, översättare och dramatiker

Efternamn